Centerville je název několika vesnic v Arkansasu:

 Centerville (Faulkner County, Arkansas) – vesnice v okrese Faulkner County
 Centerville (Hempstead County, Arkansas) – vesnice v okrese Hempstead County
 Centerville (Jackson County, Arkansas) – vesnice v okrese Jackson County
 Centerville (Yell County, Arkansas) – vesnice v okrese Yell County